Пере́хожа — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав Марьинской волости.

География 
Находится на северо-востоке региона, в центральной части района, в лесной местности, вблизи руч.
Мельничный на горе высотой 162,4 м.

Уличная сеть не развита.

История 
Первое упоминание — 1498 год. В списках селений Щирского погоста Шелонской пятины упоминалась деревня Перехода.

В источнике 1748 года уже называется деревня Перехожа Щирского погоста; а в документе 1786 года оба назания — имение подполковника Ефима Михайловича Назимова Перехода (Перехожа) Лужского уезда.

До прихода советской власти — имение.

В 1918-28 годах центр Перехожского сельсовета, входящего до 1923 года в Яблонецкую волость, в 1923-27 гг. — в Струго-Красненскую волость Лужского уезда.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии. 3 декабря 1943 года деревню Перехожа сожгли фашисты.

С 1995 года входит в состав Марьинской волости.

Население

Инфраструктура 
 экономика
В 1930-37 действовал колхоз имени Бубнова, в 1937-41 и 1944-50 годах — колхоз «Пламя».

В 1950-58 годах деревня стала центром укрупнённого колхоза «Пламя». В 1958—1991 годах -
отделение Перехожа, бригада Перехожа совхоза «Авангард». Действовала ферма по выращиванию
молодняка КРС, молочнотоварная ферма.
 образование
Перехожское земское училище (1905, 1911), Перехожская школа I ступени (1927), Перехожская начальная школа (1950, 1956).
 культура
Перехожский сельский клуб (1941, 1958-78). Перехожская сельская библиотека (1958).

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам.

Примечания

Литература 
Пере́хожа // Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 330—331.
Населённые пункты Струго-Красненского района